Георгий Михайловский:
 Михайловский, Георгий Дмитриевич (1892—1932) — кавалер трёх орденов Красного Знамени РСФСР.
 Михайловский, Георгий Николаевич (1890—1946) — юрист, сын писателя Н. Г. Гарина-Михайловского.
 Михайловский, Георгий Павлович (1870—1912) — русский геолог, профессор.